Wilkes County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Wilkes County (Georgie) – okres státu Georgie
 Wilkes County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína